Wollenweber ist eine historische Berufsbezeichnung, siehe: Weber.

Wollenweber ist der Name folgender Personen:
 Birgitta Wollenweber (* 1963), deutsche Pianistin
 Dominik Wollenweber (* 1967), deutscher Musiker
 Eckhard Wollenweber (* 1941), deutscher Botaniker und Hochschullehrer
 Hans Wilhelm Wollenweber (1879–1949), deutscher Pflanzenpathologe
 Hellmut Wollenweber (1903–1976), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Klaus Wollenweber (* 1939), deutscher Theologe
 Ludwig August Wollenweber (1807–1888), deutsch-amerikanischer Journalist und Poet
 Nathanael Wollenweber (1875–1951), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Wüllenweber
Wullenweber
Wollweber